«Corail» puede referirse a:

 Corail, nombre de una serie de coches de pasajeros de origen francés.
 Corail, comuna haitiana del departamento de Grand'Anse.
 Corail, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Port-Margot.
 Corail Henri, 8ª sección comunal de la comuna haitiana de Saint-Louis-du-Sud.
 Corail Lamothe, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Belle-Anse.
 Corail Soult, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Marigot.
 Corail Thor, 13ª sección comunal de la comuna haitiana de Carrefour.